Il doppio del Paris Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Grant Connell e Patrick Galbraith erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, Connell con Byron Black e Galbraith con Jonathan Stark.

Galbraith e Stark hanno perso nel 1º turno contro David Adams e Menno Oosting.

Black e Connell hanno perso in semifinale contro Evgenij Kafel'nikov e Daniel Vacek.

Jacco Eltingh e Paul Haarhuis hanno battuto in finale 6–4, 4–6, 7–6 Kafelnikov e Vacek.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (semifinale)
 Byron Black /  Grant Connell (semifinale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (quarti di finale)
 Evgenij Kafel'nikov /  Daniel Vacek (finale)

 Guy Forget /  Jakob Hlasek (secondo turno) 
 Jacco Eltingh /  Paul Haarhuis (campioni) 
 Ellis Ferreira /  Jan Siemerink (secondo turno) 
 Sébastien Lareau /  Alex O'Brien (secondo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Paris Open 1996
ATP Tour 1996